De Beker van Andorra (Copa Constitució) is het voetbalbekertoernooi in Andorra. Het toernooi wordt sinds het seizoen 1990/91 georganiseerd door de Andorrese voetbalbond (FAF).

Finales

Prestaties per club

Supercup 
De Supercup van Andorra is een wedstrijd tussen de kampioen van de Lliga de Primera Divisió en de bekerwinnaar.

N.B. Vet gedrukte club is de winnaar van de Supercup.

Voetbal in Andorra
Nationale voetbalbeker in Europa